Vert-Vert, ou les Voyages du perroquet de la Visitation de Nevers (1734), poème de Jean-Baptiste Gresset ;
 Vert-Vert (1804), tableau de Fleury François Richard ;
 Vert-Vert (1818), tableau de François Marius Granet ;
 Vert-Vert (1820), tableau de Jean-Claude Rumeau ;
 Vert-Vert (1830), tableau d’Auguste Couder ;
 Vert-Vert (1832), comédie d'Adolphe de Leuven et Auguste Pittaud de Forges ;
 Vert-Vert (1832-1902), quotidien des spectacles dirigé par Anténor Joly ;
 Vert-Vert (1834), tableau de François Marius Granet ;
 Vert-Vert (1835), tableau de Claudius Jacquand ;
 Vert-Vert (1847), tableaux et gravure de Jacquand, Barat et Julian ;
 Vert-Vert (1869), opéra comique de Jacques Offenbach.

Toponyme 

 Sentier du Ver-Vert, chemin de promenade au bord de la Loire à Nevers.